Peter Guillam est un personnage de fiction créé par John Le Carré qui apparaît dans sa trilogie d'espionnage : La Taupe, Comme un collégien et Les Gens de Smiley, ainsi que dans certains romans antérieurs comme L'Appel du mort et dans des romans postérieurs : Le Voyageur secret et L'Héritage des espions.

Biographie 
Peter Guillam est issu d'une famille franco-anglaise qui travaille avec le Cirque depuis des générations. Dans les premiers romans de John le Carré il travaille en collaboration étroite avec l'agent George Smiley dont il est décrit comme l'ami et le contemporain. Dans L'Appel du mort, on apprend que Smiley l'aurait recruté à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans la trilogie de Smiley, la chronologie de la vie de Guillam est reprise et modifiée par l'auteur. Il y est présenté comme un homme d'une quarantaine d'années, environ vingt ans de moins que Smiley, et se conduit avec lui comme un subalterne dévoué et respectueux. Dans La Taupe, Guillam a été mis à la tête des « chasseurs de scalps » (une division du Cirque spécialisé dans les missions violentes), après que son prédécesseur, Jim Prideaux, a été renvoyé du service. Ce poste est vu par Guillam comme une déchéance professionnelle, l'importance de la section ayant diminué. 

Cependant, c'est grâce à lui et à son agent Ricki Tarr que les soupçons sur l'existence d'une taupe à l'intérieur du Cirque refont surface. Il est un allié de Smiley dans le roman, allant jusqu'à dérober des dossiers importants aux archives du Cirque. Le personnage se sent personnellement trahi par la taupe, responsable autrefois de l'exécution d'un réseau d'agents d'Afrique du Nord sous ses ordres. Guillam a également une place importante dans Comme un collégien, où il est toujours l'assistant de Smiley. Dans Les Gens de Smiley, il est à la tête des opérations du Cirque à Paris et a épousé une jeune française, Marie-Claire. Il vient une dernière fois en aide à George Smiley en favorisant l'évasion d'une vieille femme russe menacée de mort par des agents soviétiques. 

Guillam réapparaît plus tard dans Le Voyageur secret où il est à la tête du secrétariat du Cirque, et dans L'Héritage des espions dans lequel il est tiré de sa retraite en Bretagne pour justifier ses actions pendant la guerre froide.

Dans l'adaptation télévisée de La Taupe par la BBC, Peter Guillam est interprété par Michael Jayston. Dans la suite de la série, Les Gens de Smiley, il est incarné par Michael Byrne, Jayston étant incapable pour des raisons professionnelles de reprendre son rôle. En 2011, c'est Benedict Cumberbatch qui endosse le rôle pour l'adaptation de La Taupe au cinéma. Dans ce dernier film, le personnage a une trentaine d'années et est homosexuel (on assiste à sa rupture avec son compagnon).

Notes et références

Bibliographie 
John le Carré, La Taupe (Tinker, Tailor, Soldier, Spy, 1974), traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Editions du Seuil, Collection Points, P921, Paris, 2001 (1974 pour la traduction aux éditions Robert Laffont), 412 pages. 
John le Carré, Comme un collégien (The Honorable Schoolboy, 1977), traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Editions du Seuil, Collection Points, P922, Paris, 2001 (1977 pour la traduction aux éditions Robert Laffont), 677 pages. 
John le Carré, Les Gens de Smiley (Smiley's People, 1979), traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Editions du Seuil, Collection Points, P923, Paris, 2001 (1980 pour la traduction aux éditions Robert Laffont), 431 pages. 

Personnage de John le Carré
Personnage de roman d'espionnage
Agent secret ou espion de fiction
Personnage de fiction anglais
Personnage de fiction créé en 1961